Вешалка — многозначный термин, означающий:
 Вешалка (также плечики, тремпель) — приспособление для хранения одежды в подвешенном состоянии.
Вешалка (мебель) — совокупность изделий мебели для открытого временного размещения верхней одежды на крючках или плечиках и головных уборов на крючках или на отдельной полке, с тумбой для обуви или без неё.
 Вешалка (мебельное комплектующее) — совокупность комплектующих корпусной мебели для размещения предметов в висящем положении: вешалка выдвижная, вешалка для галстуков, вешалка для шляп и т. п.
 Вешалка (текстиль) — петля из шнурка, ремешка, цепочки и т. п., пришитая около воротника с внутренней стороны к одежде или полотенца для вешания
 Вешалка (помещение) — помещение или зона в помещениях общественных зданий для хранения верхней одежды
 Вешалка (о телосложении) — худощавый человек
 Скопление Вешалка — астеризм в созвездии Лисички.

См. также 
 Вешало — конструкция с перекладиной (перекладинами) для развешивания и сушки чего-либо

Примечания